Sant'Ippolito ima više značenja:
 Sant'Ippolito, Cosenza
 Sant'Ippolito, Messina
 Sant'Ippolito, Pesaro-Urbino